Bernard VI de Lippe (né vers 1363 et mort à Detmold, le ) est seigneur de Lippe de 1410 à 1415.

Biographie 
Bernard VI de Lippe, né vers 1363, est le fils aîné de Simon III de Lippe et d'Ermgard von Hoya. Il hérite de la seigneurie de Lippe après la mort de son père, en 1410.

Mariage et descendance 
Bernard VI épouse en premières noces en 1393, la comtesse Margaretha de Waldeck (1363 - ), fille d'Henri VI de Waldeck et d'Elisabeth de Berg. Aucune postérité n'est issue de cette union laquelle a duré moins de deux ans. 

Bernard VI épouse en secondes noces, le  Elisabeth de Mörs-Saarwerden, fille de Friedrich de Mörs et de Walpurg de Saarwerden.

De cette seconde union, naissent quatre :

 Simon IV (né vers 1404 et mort à Wilbasen, le ), qui succède à son père ;
 Frédéric de Lippe (né en 1407 et mort entre 1417 et 1425) ;
 Otto de Lippe (né vers 1410 et mort le  à Brake), religieux à Cologne ;
 Ermengard de Lippe (née vers 1415, morte le ), épouse vers 1428 Wilhelm von Buren (mort en 1461).

Succession 
Après la mort de Bernard VI de Lippe, le , son fils aîné Simon IV lui succède en qualité de « seigneur de Lippe ».

Ascendance 
Ascendance de Bernard VI de Lippe :

Références

Liens externes 
 Portail Internet Histoire westphalienne : Comté / Principauté de Lippe (-Detmold) / État libre de Lippe
 .
 .

 
 
 

Personnalité allemande du XVe siècle
Maison de Lippe
Décès en 1415
Décès à Detmold